Bergglimmar (Atocion) är ett släkte av nejlikväxter som beskrevs av Michel Adanson. Bergglimmar ingår i familjen nejlikväxter. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter